Álvares Machado kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Álvares Machado (kommun), São Paulo, 
 Álvares Machado (ort), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar